Села:
 Супрунівка — Вінницька область, Немирівський район
 Супрунівка — Полтавська область, Полтавський район
 Супрунівка — Сумська область, Білопільський район

Транспорт:
 Супрунівка — залізнична станція Південної залізниці (м. Полтава)

Див. також 
 Супрунів